Masius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Masius (1514–1573), tysk romersk-katolsk humanist och syrolog
 Hector Gottfried Masius (1653–1709), tysk-dansk evangelisk-luthersk teolog
 Hermann Masius (1818–1893), tysk pedagog

 Masius är även ett fågelsläkte, se Guldvingemanakin. 

Tyska efternamn